Bradley "Brad" Lennon é um escritor, diretor, produtor, e ator que interpretou Ronald McDonald em anúncios de McDonalds.

Atores dos Estados Unidos